Molette ima više značenja:
 Molette, Roma
 Molette, Torino